Sargent puede referirse a:

Personalidades 

John Singer Sargent (1856–1925), pintor británico.
Charles Sprague Sargent (1841-1927), botánico estadounidense.
Malcolm Sargent (1895-1967), director de orquesta británico.
Thomas J. Sargent (n. 1943), economista estadounidense
Dick Sargent (1930-1994), actor estadounidense.
Frances Sargent Osgood (1811-1850), poeta estadounidense.
Pamela Sargent (n. 1948), escritora estadounidense.
Oswald Hewlett Sargent (1880 - 1952), farmacéutico australiano.
Richard Sargent (1911-1978), ilustrador estadounidense.

Geografía

Condados 
Condado de Sargent,  (Dakota del Norte).

Municipios 
Municipio de Sargent (Dakota del Norte). 
Municipio de Sargent (condado de Douglas, Illinois).
Municipio de Sargent (condado de Texas, Misuri).
Municipio de Sargent (condado de Custer, Nebraska).

Ciudades 
Sargent (Nebraska).

Botánica 
Pícea de Sargent, especie de coníferas endémica de China.

Otros 
Thomas Sargent (desambiguación)

ja:サージェント